Pla del Remei (barri de València), barri de la ciutat de València
 Pla del Remei (Santa Maria de Palautordera), entitat de població del municipi de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental
 Pla del Remei (barri de Vic), barri de la ciutat de Vic, a Osona